Села:
 Хоробрів — Львівська область, Червоноградський район
 Хоробрів — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район